Gunnar Andreasen er navnet på flere personer:

 Gunnar Andreasen (ingeniør) (1914-1989) – dansk civilingeniør og erhvervsmand
 Gunnar Andreasen (bokser) (1914-1996) – dansk bokser